Фёдор Гросс:
 
 Гросс, Фёдор Христофорович (1855—1919) — русский инженер-механик, генерал-лейтенант.